Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telcel) van 2009 vond plaats van 23 tot en met 28 februari 2009 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de negende editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2009. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Flavia Pennetta uit Italië was als tweede geplaatst. Zij bereikte de finale, waarin zij haar meerdere moest erkennen in het eerste reekshoofd, de Amerikaanse Venus Williams. De eindstrijd werd beslist in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Acapulco op haar naam te schrijven. Het was haar 41e WTA-titel, de tweede van 2009. Zij won US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters waren Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez uit Spanje. Zij waren het eerste reekshoofd en slaagden erin hun titel te prolongeren door in twee sets af te rekenen met hun ongeplaatste landgenotes Lourdes Domínguez Lino en Arantxa Parra Santonja. Het was hun derde gezamenlijke titel. Llagostera Vives had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Martínez Sánchez ook vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Acapulco 2009
Acapulco